Cette liste des chaînes de télévision Paramount recense toutes les chaînes diffusées par le groupe Paramount Global, ses partenaires ou affiliations, débutant par la chaîne MTV (Music Television) originale américaine, par continent et ordre d'arrivée.

Amérique du Nord

États-Unis 

MTV (chaîne standard/haute-définition)
MTV2
Tr3s
MTV Hits
MTV Jams
mtvU
Palladia (chaîne haute-définition) (anciennement Music: High Definition)
VH1 (chaîne standard/haute-définition)
MTV Classic (anciennement VH1 Classic)
VH1 Soul
CMT (chaîne standard/haute-définition)
CMT Pure Country (anciennement VH1 Country)
Comedy Central (chaîne standard/haute-définition)
Logo
Nickelodeon/Nick at Nite (chaîne standard/haute-définition)
Nick 2
TeenNick (anciennement The N)
Nick Jr. (anciennement Noggin)
Nicktoons (anciennement Nicktoons Network)
Spike (chaîne standard/haute-définition)
TV Land
Aapka Colors
MTV K (pour les communautés coréennes et asiatiques d'Amérique et fans de K-Pop)
MTV Chi (pour les communautés chinoises et asiatiques d'Amérique)
MTV Desi (pour les communautés indiennes d'Amérique)

Canada 
CMT (90 % propriété de Corus Entertainment ; 10 % propriété de Viacom)
MTV (propriété entière de Bell Media)
MTV2 (propriété entière Bell Media)
Nickelodeon (propriété entière Corus)

Caraïbes 
Tr3s

Amérique latine

Argentine 
MTV Sur (base)
MTV Hits
VH1 (Amérique latine)
Nickelodeon
MTV Live HD
Telefe

Brésil 
MTV Brasil 
Comedy Central
Nickelodeon Brazil
Nick Jr.
VH1 Brazil
VH1 MegaHits
VH1 HD
Nickelodeon HD

Chili 
MTV Centro
MTV Hits
VH1
Nickelodeon
MTV Live HD

Colombie 
MTV Centro
MTV Live HD
MTV Hits
VH1
Nickelodeon
Comedy Central

Mexique 
MTV México
MTV Hits
VH1
Nickelodeon
MTV Live HD

Amérique centrale et du Sud 
 MTV
 VH1
 Nickelodeon

Europe 
MTV Europe (pays non fourni par un réseau local MTV)
MTV Live HD
VH1 Europe
VH1 Classic Europe
Nickelodeon Europe (pays non fourni par un réseau local Nickelodeon)
MTV Adria
MTV Hits Europe

Allemagne 
MTV Allemagne
MTV Brand New
MTV Dance
MTV Hits

MTV Live HD
MTV Rocks
VH1 Europe
VH1 Classic Europe
Nicktoons
Nick Jr.
VIVA
Nickelodeon (Allemagne) (en remplacement de MTV2  le )
Comedy Central (Allemagne) (en remplacement de VIVA Plus le )

Autriche 
MTV Allemagne (remplacé par MTV Autriche le )
MTV Dance
MTV Hits
MTV Music 24
MTV Rocks
VH1 Europe
VH1 Classic Europe
Nicktoons
Nick Jr.
VIVA (2001–2003, encore depuis 2006)
Nickelodeon Autriche
Comedy Central Autriche

Baltique 
MTV Eesti (défunt depuis 2009)
MTV Latvija  
MTV Lietuva (défunt depuis 2009)

Ces pays possédaient MTV Nordique jusqu'en 2005. MTV Europe est par la suite mis en service jusqu'en .
La chaîne cesse toute activité depuis le

Benelux

Belgique 
 MTV Wallonia (français)
 MTV Vlaanderen (néerlandais)
 Nickelodeon Belgique (français)
 Nickelodeon Belgique / Spike (néerlandais)
 Nick Jr. Belgique (français)
 Nick Jr. Belgique (néerlandais)
 Nicktoons / Nickmusic (néerlandais)
 Comedy Central Belgique (en remplacement de TMF Belgique, néerlandais)
 MTV Music 24
 MTV Dance
 MTV Rocks
 VH1
 VH1 Classic

Pays-Bas 
MTV (SD and HD)
MTV Brand New
MTV Music 24
MTV Hits
MTV Rocks
MTV Dance
VH1 Europe
VH1 Classic Europe
Nickelodeon (SD et HD)
Nick Jr.
Nicktoons
Nick Hits
Kindernet
Comedy Central (SD et HD)
Comedy Central Family
Comedy Central Extra

Danemark 
MTV Danemark
Nickelodeon Scandinavie
VH1 Danemark
VH1 Europe
MTV Rocks

Espagne 
MTV España (SD/HD)
MTV Rocks
MTV Hits
MTV Dance
MTV Music
MTV Live HD
Nickelodeon (Espagne) (SD/HD)
Nick Jr. España
Comedy Central (SD/HD)
Paramount Channel
VH1 Europe
VH1 Classic

Finlande 
MTV Finlande
Nickelodeon (Finlande)
Nickelodeon Scandinavie
VH1 Europe
VH1 Classic
MTV Rocks
MTV Dance
MTV Hits
MTV Music
MTV Live HD 
Music Television MTV (dans PlusTV)

France 
MTV
MTV Hits
Game One
Game One Music HD
Nickelodeon
Nickelodeon Junior
Nickelodeon 4Teen
BET

Grèce 
MTV Greece
MTV Music
MTV +
VH1 Europe
Nickelodeon (Grèce)
MTV Greece HD
NIckelodeon HD (Grèce)
Nickelodeon +

Hongrie 
MTV Hongrie
VIVA
Nickelodeon Hongrie
Comedy Central Hongrie
MTV Live HD
MTV Dance
MTV Hits
MTV Rocks
MTV Music
VH1 Europe
VH1 Classic

Irlande 
MTV Irlande
Nickelodeon Irlande
Nick Jr.
Comedy Central

Italie 
MTV Italie
MTV Rocks
MTV Dance
MTV Music
MTV Live HD
Nickelodeon / Nickelodeon +1
Nick Jr. / Nick Jr. +1
Comedy Central / Comedy Central +1
Spike
Paramount Channel
VH1

Israël 
MTV Israël
MTV Rocks
MTV Hits
MTV Dance
MTV Music
MTV Live HD
VH1
VH1 Classic
Nickelodeon Israël
Nick Jr. Israël
Comedy Central Israël (HOT Comedy Central)

Norvège 
MTV
MTV Music
MTV Hits
MTV Dance
MTV Rocks
Nickelodeon
VH1 Europe
MTV Live HD

Pologne 
MTV Polska
Comedy Central Family Pologne
VIVA (elle se fera remplacé par MTV Music en )
VH1 Pologne
Comedy Central Polska
Nickelodeon Polska HD
MTV Live HD
MTV Hits
MTV Dance
MTV Rocks

Portugal 
MTV Portugal
Nickelodeon Portugal
MTV Rocks
MTV Base (-2007)
MTV Dance (en remplacement de MTV Base)
VH1 Europe
VH1 Classic Europe
MTV Music

République tchèque 
MTV Czech MTV mis en service pour la République tchèque et la Slovaquie
Nickelodeon
MTV Dance
MTV Hits
MTV Rocks
MTV Music
VH1
VH1 Classic

Roumanie 
MTV Roumanie (propriété de PRO TV SA Romania)

Royaume-Uni 
MTV / MTV +1
MTV HD
MTV Live HD
MTV Music
MTV Base
MTV Hits
MTV Dance
MTV Rocks
MTV Classic
VH1
VIVA
Comedy Central (ex-Paramount Comedy)
Comedy Central HD / Comedy Central +1
Comedy Central Extra / Comedy Central Extra +1
Nickelodeon
Nick Jr.
Nick Jr. 2
Nicktoons

Russie 
MTV Russie (en russe)
MTV Live HD (en anglais)
VH1 Europe (en anglais)
VH1 Classic Europe (en anglais)
Nickelodeon CIS (en russe)
Nick Jr. (en russe)
Nickelodeon HD (en russe)
MTV Dance (en anglais)
MTV Hits (en anglais)
MTV Rocks (en anglais)

Slovaquie 
MTV Czech, MTV pour la République tchèque et la Slovaquie
MTV Dance
MTV Rocks
VH1 Europe
VH1 Classic

Suède 
MTV Suède
Nickelodeon Suède
Comedy Central Suède
VH1 Europe
VH1 Classic
MTV Rocks

Suisse 
MTV Schweiz
MTV Brand New
MTV Dance
MTV Hits
MTV Music 24
MTV Live HD
VH1 Classic Europe
Nicktoons
VIVA Schweiz (2000–2011, relancé le ) / Comedy Central Suisse (14h - 2h)
Nickelodeon Schweiz
Nickelodeon France
MTV France
Nickelodeon Junior
MTV Hits (France)

Turquie 
MTV Turquie
Nickelodeon (Turquie)
Nickelodeon HD
Nick.Jr (Turquie)
VH1 Europe
MTV Live HD
MTV Hits

Ukraine 
MTV Ukraine
VH1 Europe
Nickelodeon CIS

Afrique du Nord et de l'Est et centale 
MTV Middle East
vox africa 
canal 2 international
crtv
A+
bein sport
VH1 Export
Nickelodeon Arabia

Pacifique

Australie 
MTV Australia
MTV Classic Australia
MTV Hits Australia
MTV Live HD
Nickelodeon Australia (copropriété de XYZnetworks)
Nick Jr. Australia (copropriété de XYZnetworks)

Chine 
MTV Chine
Nickelodeon Chine

Inde 
MTV Inde
Nickelodeon Inde
VH1
Colors
Sonic
Comedy Central

Indonésie 
MTV Indonesie
Nickelodeon Indonesia
VH1 Indonesia

Japon 
 MTV Japon (chaîne standard/haute-définition)
 Nickelodeon Japon

Corée du Sud 
 Nickelodeon Korea
 SBS MTV

Nouvelle-Zélande 
 Comedy Central New Zealand
 MTV New Zealand
 MTV Classic Australie et Nouvelle-Zélande
 Nickelodeon New Zealand

Pakistan 
 MTV Pakistan
 Nickelodeon Pakistan
 VH1 Pakistan
 Colors Export

Philippines 
 MTV Philippines (défunte)
 Nickelodeon
 MTV Pinoy (défunte)
 MTVph (défunte)

Asie du Sud 
 MTV Southeast Asia (Singapour, Malaisie, Hong Kong, Vietnam et les Philippines ; Thaïlande et Indonésie en tant que chaîne MTV)
 Nickelodeon Southeast Asia (Asie du Sud-Est, Philippines, Indonésie)

Taïwan 
 MTV Taïwan

Thaïlande 
 MTV Thaïlande
 VH1 Thaïlande
 Nicksplat

Vietnam 
 MTV Vietnam

Asie du Sud et Central 
 MTV Base Africa
 Nickelodeon

Notes et références

Références 

Paramount Media Networks
Paramount